.py является национальным доменом верхнего уровня для Парагвая. Услуга делегирования имен предоставляется совместно Лабораторией цифровой электроники (LED) Католического университета Асунсьона и Национальным вычислительным центром (CNC) Национального университета Асунсьона, которые являются учреждениями, ответственными за администрирование зоны .py. CNC отвечает за администрирование и работу DNS-серверов, а LED отвечает за утверждение запросов на делегирование домена.

Домены второго уровня 
Существует 8 доменов второго уровня:
 com.py
 coop.py
 edu.py
 mil.py
 gov.py
 org.py
 net.py
 una.py

Ссылки 

 .py Registrar (Регистратор домена .py) 
 IANA .py whois information (Информация whois IANA о домене .py) 
 http://www.nic.py/ - Network Information Center Paraguay

Связь в Парагвае
py
1990-е годы в Парагвае